Chin (ჩინ), este cea de-a douăzeci și șasea literă a alfabetului georgian.

Transliterație

Forme

Reprezentare în Unicode 
 Asomtavruli Ⴙ : U+10B9
 Mkhedruli și Nuskhuri ჩ : U+10E9

Vezi și 
 ი
 ნ

Alfabetul georgian
Litere ale alfabetului georgian